Холлистер — английская фамилия.

Известные носители 
 Холлистер, Бретт (род. 1966) — новозеландский гребной рулевой.
  (1817—1881) — американский политик и дипломат, посол на Гаити (1868—1869).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Лас-Вегас Рэйдерс», брат-близнец Коди Холлистера.
 Холлистер, Джеймс — американский бейсболист, серебряный медалист Панамериканских игр (1963).
 Холлистер, Джон:
  (1818—1903) — американский военный деятель, генерал-адъютант штата Коннектикут (1854—1855).
  (1890—1979) — американский политик, член Палаты представителей (1931—1937).
 Холлистер, Дэвид:
  (род. 1942) — американский политик, мэр Лансинга (1994—2003).
  (род. 1944) — австралийский спортивный стрелок, бронзовый медалист чемпионата мира в стрельбе из винтовки с 300 м лёжа в командном разряде (2006).
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс», брат-близнец Джейкоба Холлистера.
  (1808—1896) — американский судья, председатель Суда территории Айдахо (1875—1879).
 Холлистер, Нед (1876—1924) — американский зоолог, исследователь Алтая.
  (ур. Патнем; род. 1949) — американский политик, губернатор штата Огайо (1998—1999).

 Билл Холлистер — главный герой американского телесериала «Шериф» (2020).

Топонимы 
  — город в округе Туин-Фолс штата Айдахо (США).
 Холлистер — город в штате Калифорния (США).
 Холлистер — аэропорт в одниомённом городе штата Калифорния.
  — город в округе Тейни штата Миссури (США).
  — город в округе Тилмен штата Оклахома (США).

Другое 
 «» (1946—1979) — американский эскадренный миноносец типа «Гиринг».